Visegrad puede referirse a:

Višegrad, ciudad de la República Srpska, en Bosnia y Herzegovina, atravesada por el río Drina; 
Visegrád, localidad de Hungría, famosa por su fortaleza; 
Vishegrad, localidad de Bulgaria;
Vyšehrad, castillo medieval en Praga, República Checa;
Grupo Visegrád, alianza entre Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia.
Fortaleza de Višegrad, fortaleza kosovar.